Фінал Кубка Німеччини з футболу 1997 — фінальний матч розіграшу кубка Німеччини сезону 1996—1997 відбувся 14 червня 1997 року. У поєдинку зустрілися «Штутгарт» з однойменного міста та котбуське «Енергі». Особливістю фіналу стало те, що один із учасників, клуб із Котбуса, представляв Регіоналлігу, у той час третій за рангом дивізіон німецького футболу. Перемогу з рахунком 2:0 здобув представник Бундесліги, «Штутгарт».

Учасники

Шлях до фіналу 

«Штутгарт»

«Енергі»

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

1997 у футболі
Фінали кубка Німеччини з футболу
Червень 1997
1997 у німецькому спорті